Der National Bank Granby Challenger 2010 war die 17. Ausgabe des Tennisturniers in Granby, Kanada. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 und wurde vom 24. Juli bis 1. August 2011 im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für den Einzelwettbewerb gab es eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern, durch die sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug wie im Jahr zuvor insgesamt 50.000 US-Dollar.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der topgesetzte Deutsche Tobias Kamke, der im Finale den ungesetzten Kanadier Milos Raonic im Tie-Break des zweiten Satzes besiegte. Es war Kamkes erster Challenger-Titel seiner Karriere. Vorjahressieger Xavier Malisse trat in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an.

Im Doppel gewann die ungesetzte Paarung bestehend aus dem Dänen Frederik Nielsen und dem Australier Joseph Sirianni das Finale gegen die topgesetzten thailändischen Brüder Sanchai und Sonchat Ratiwatana. Es war Nielsens elfter Doppeltitel auf Challenger-Ebene seiner Karriere und der zweite der Saison. Für Sirianni war es der neunte Challengertitel im Doppel seiner Karriere und der dritte der Saison. Es war der dritte gemeinsame Titel der beiden. Die britischen Titelverteidiger Colin Fleming und Ken Skupski nahmen in diesem Jahr nicht am Turnier teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 52 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 51 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 50 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Granby (Québec)